5B steht für:
 sehr weich, tiefschwarz, siehe Bleistift#Härtebezeichnung
 Bassaka Air (IATA-Code), kambodschanische Fluggesellschaft

5B